Le tournoi de tennis de Doha 2009 se déroule du 5 janvier au . Il met aux prises 3 des 4 meilleurs mondiaux, à savoir Rafael Nadal, Roger Federer et Andy Murray, tenant du titre.

Faits marquants 
 Le  mondial Rafael Nadal s'incline pour la première fois de sa carrière face au Français Gaël Monfils en 1/4 de finale.
 Le  mondial Roger Federer s'incline pour la troisième fois consécutive face au Britannique Andy Murray.
 Le Suisse sauve néanmoins sa place de  à la suite de la défaite prématurée du  Novak Djokovic à l'Open de Brisbane, parallèle à ce tournoi.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Doha
ATP 2009
Sport au Qatar en 2009
Tennis en janvier 2009